Songs in Red and Gray — шестой студийный альбом американской фолк-певицы Сюзанны Веги, вышедший в сентябре 2001 года. Диск получил положительные отзывы музыкальной критики в США. Сайт Metacritic дал ему 81 балл из 100 в своём анализе рецензий и отзывов.
Первый альбом, написанный после разрыва с Митчеллом Фрумом (Mitchell Froom), бывшим мужем (в 1996—1998) и продюсером её записей, что позволило музыкальному стилю вернуться к ранним записям певицы, такому какой поклонники могли видеть на дисках Suzanne Vega и Solitude Standing. Альбом был назван лучшей работой певицы.

Список композиций 
Все треки написаны самой Сюзанной Вегой, кроме специально обозначенных

 «Penitent» — 4:16
 «Widow’s Walk» — 3:33
 «(I’ll Never Be) Your Maggie May» — 3:47
 «It Makes Me Wonder» — 4:00
 «Soap and Water» — 3:03
 «Songs in Red and Gray» — 4:18
 «Last Year’s Troubles» — 3:35
 «Priscilla» — 4:14
 «If I Were a Weapon» — 2:45
 «Harbor Song» — 4:18
 «Machine Ballerina» — 2:57
 «Solitaire» — 2:10
 «St. Clare» — 2:30 (автор Джек Харди)

Участники записи 
Источник:
 Сюзанна Вега — вокал, акустическая гитара
 Руперт Хайн — ударные (программирование), бас-гитара, фортепиано, струнные, клавишные, перкуссия, деревянные духовые музыкальные инструменты
 Герри Леонард — акустическая гитара, электрогитара, мандолина
 Мэтт Джонсон — ударные
 Майк Висцеглия — бас-гитара
 Джей Беллероуз — ударные
 Дуг Йоуэлл — ударные, перкуссия
 Памела Сью Мэн — бэк-вокал

Чарты

Альбом

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Сюзанны Веги
Альбомы США
Альбомы A&M Records
Альбомы фолк-рока